Škorpik je priimek več oseb:
 Josip Škorpik, general
 Velimir Škorpik, častnik in narodni heroj